Okręty US Navy o nazwie USS  "John Hancock":
Pierwszy "John Hancock" był parowcem który wszedł po raz pierwszy do służby w 1850. Sprzedany w 1865.
Drugi "John Hancock" (DD-981) był niszczycielem typu Spruance, który został zwodowany w 1977 i wycofany ze służby w 2000.

Zobacz też 
 USS "Hancock"
 USS "Lewis Hancock"

John Hancock